Klasa wydzielona w piłce siatkowej kobiet 1956 – 20. edycja rozgrywek o mistrzostwo Polski w piłce siatkowej kobiet.

Rozgrywki 
Tabela

|}

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona PZPS

Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej kobiet
1956 w polskim sporcie
1956 w piłce siatkowej